Sint Maarten steht für:

 Sint Maarten, autonomes Land innerhalb des Königreiches der Niederlande
 Sint Maarten (Noord-Holland), Dorf in der Provinz Noord-Holland, Niederlande
 Sint Maarten (Baarland), Pfarrkirche in Baarland, Provinz Zeeland, Niederlande
 Sint Maarten (Ouddorp), Pfarrkirche in Ouddorp, Provinz Zuid-Holland, Niederlande
 Sint Maarten Soccer Association, nationaler Fußballverband von Sint Maarten